La Prva Liga 2020 (detta anche "Sport Klub Prva Liga Srbije 2020" per ragioni di sponsorizzazione) è la 16ª edizione del campionato di football americano di primo livello, organizzato dalla SAAF.

A causa della pandemia di COVID-19 del 2019-2021 è stata disputata con le regole del touch football a 7 giocatori.

Squadre partecipanti

Stagione regolare

Calendario

1ª giornata

2ª giornata

3ª giornata

4ª giornata

5ª giornata

Classifica
La classifica della regular season è la seguente:

PCT = percentuale di vittorie, G = partite giocate, V = partite vinte,  P = partite perse, PF = punti fatti, PS = punti subiti

Playoff

Tabellone

Wild Card

Semifinali

Serbian Bowl

Serbian Bowl

Verdetti 
   Campioni della Serbia 2020

Marcatori
Mancano i dati degli incontri Vukovi-Wild Dogs e Bulls-Black Hornets della 4ª giornata.

 Miglior marcatore della stagione regolare: Kolibar (), 104
 Miglior marcatore dei playoff: Pavlović (), 52
 Miglior marcatore della stagione: Kolibar (), 122

Note

Voci correlate 
Campionato serbo di football americano
Druga Liga 2020

Collegamenti esterni 
 
 

 2020